Марија од Аустрије може да се односи на:

 Марија од Угарске (1505-1558), сестра Карла V, цара Светог римског царства и краља Шпаније
 Марија Хабзбуршка (1528-1603), кћерка Карла V, цара Светог римског царства и краља Шпаније, удала се за свог рођака, Максимилијана II